

Населені пункти та їхні частини
 Псари — гміна в Бендзинському повіті Сілезького воєводства
 Псари — село в гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Псари — село в гміні Ємельно Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Псари — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Псари — село в гміні Ходеч Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Псари — село в гміні Далікув Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Псари — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Псари — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Псари — село в гміні Новий Кавенчин Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Псари — село в гміні Тшебіня Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Псари — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Псари — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Псари — село в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Псари — село в гміні Псари Бендзинського повіту Сілезького воєводства
 Псари — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Псари — село в гміні Сецемін Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Псари — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Псари — село в гміні Серошевіце Островського повіту Великопольського воєводства
 Псари — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства
 Псари — осада в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Псари — осада в гміні Свідвін Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Псари — лісова осада в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Приозерне (Рогатинський район)

Примітки